Serradilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serradilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Serradilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar